Изм может означать:
 Изм — арабское личное имя Алам (, исмалам, изм, исм);
 -изм — один из основных суффиксов русского языка.